Лавреню́к — украинская фамилия. Известные носители:
 Лавренюк, Александр Александрович (род. 1939) — советский и российский артист балета, дирижёр, заслуженный артист РСФСР.
 Лавренюк, Кирилл Евгеньевич (род. 2003) — казахстанский футболист.
 Лавренюк, Леонид Фёдорович (1925—1945) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Лавренюк, Максим Александрович (род. 1986) — украинский футболист, вратарь.
 Лавренюк, Михаил Фёдорович (1923—1990) — директор совхоза имени Кирова Беляевского района Одесской области Украинской ССР, Герой Социалистического Труда.